Михаил Чореф: Чореф, Михаил Михайлович (род. 1973) — археолог, историк, кандидат исторических наук. Область научных интересов — монетное дело византийской Таврики, нумизматика Боспора и история Крымского ханства.
 Чореф, Михаил Яковлевич (1932—1999) — археолог, историк, автор десятков публикаций, в основном по археологии и истории позднеантичного и средневекового Крыма. В ряде статей обосновал тюркское происхождение караимов.